Консерватор — термин, может означать:
 Консерватор — сторонник консерватизма;
 Консерватор — работник музея или другого научного учреждения, занимающийся  ценностей.